Narbal ist:

 der Vorname des römisch-katholischen Weihbischofs in São Sebastião Narbal da Costa Stencel
 der Name eines Blocks im Distrikt Badgam in Indien
 der Name eines Charakters in der Oper Les Troyens von Hector Berlioz
 der Name eines Freundes von Telemach in François Fénelons Les Aventures de Télémaque